Пи́тер Фри́дман (; род. 24 апреля 1949) — американский актёр.

Личная жизнь 
Фридман родился в Нью-Йорке, в еврейской семье, и окончил университет Хофстра. С 1990 по 2002 год Фридман был женат на актрисе Джоан Аллен, от которой у него есть дочь Сэди (род. 1994).

Карьера 
Фридман дебютировал на театральной сцене с ролью в пьесе Юджина О’Нила «Великий бог Браун» в 1972 году. Он также имел роли в таких постановках, как «Визит старой дамы», «Любовь за любовью», «Правила игры», «Наказание правосудия», «Хроники из жизни Хайди», «Десятый человек», «12 разгневанных мужчин», «Гамлет» и «Зверь в джунглях». За ведущую роль в мюзикле «Рэгтайм» (1998) Фридман выиграл премию Внешнего общества критиков, а также выдвигался на получение премий «Тони» и «Драма Деск». Он также получил похвалу критиков за роли в офф-бродвейских постановках «Body Awareness» и «Великий бог Пан», «Дом на продажу», «Fly by Night» и «Казначей».

На телевидении Фридман известен благодаря постоянным ролям в сериалах «Бруклинский мост», «Путь» и «Наследники», а также гостевым появлениям в таких шоу, как «Говорящая с призраками», «Любовники» и «Кайф с доставкой».

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники университета Хофстра
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Лауреаты премии «Драма Деск»